Carlos Pellegrini kan syfta på följande:

 Carlos Pellegrini, argentinsk president

Geografi

Argentina 

 Colonia Carlos Pellegrini, ort, Corrientes, 
 Partido de Pellegrini, kommun, Buenos Aires, 
 Carlos Pellegrini (ort i Argentina), Santa Fe, 

Robotskapade Argentinaförgreningar